Остроглазов — русская фамилия. Известные носители:

 Остроглазов, Василий Михайлович (1835—1907) — русский статистик
 Остроглазов, Виктор Гаврилович (род. 1943) — российский психиатр 
 Остроглазов, Иван Михайлович (1838—1892) — юрист, библиофил.
 Остроглазов, Константин Яковлевич (1902—1965) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

 Остроглазова, Анна Ивановна (1900 — после 1937) — святая Русской православной церкви, мученица.

Примечания